Ljudevit Vujković Lamić – Moco, rođen 1907., bački hrvatski književnik, športaš
Ljudevit Vujković Lamić (atletski sudac), sin Ljudevita Vujkovića Lamića Moce, rođen 1939., tajnik Pučke kasine, član Hrvatskog nacionalnog vijeća Republike Srbije